Maya Hansen puede referirse a:

La diseñadora de moda Maya Hansen.
El personaje de ficción en cómic y películas Maya Hansen (personaje).